Маргарет «Пегин» Ханрахан (; род. 1966; Гейнсвилл, Флорида) — мэр города Гейнсвилла, штат Флорида, США. Занимается политикой с юности. Также известна как активистка защиты окружающей среды и убеждённая вегетарианка. Родилась и выросла в Гейнсвилле. По образованию — инженер. Получила степени бакалавра и магистра во Флоридском университете. В 1995 году была избрана членом городского совета Гейнсвилла, а в 2004 одержала победу на выборах мэра города. В 2007 году была переизбрана на второй срок, набрав 73 % голосов избирателей. В 2003 году вышла замуж за Тони Малонэ. В 2005 году родила дочь Эйвилин, а в 2007 году — сына Квинна.

Примечания

Литература 
 «Progressive City Leaders», The Nation, June 18, 2005, p.18-19.

Ссылки 
 Mayor’s page at City of Gainesville Web site
 Campaign Web site
 Profile by The Independent Florida Alligator
Члены Городского совета Гейнсвилла
Выпускники Флоридского университета
Члены Демократической партии США
Мэры Гейнсвилла